Vormleer (architectuur)
Vormleer (beeldende kunst)
Vormleer (muziek)

Dit is verwant aan de modelvorming en aan morfologie